Открытый чемпионат Биаррица 2012 — профессиональный женский теннисный турнир. Игрался на открытых кортах с грунтовым покрытием.

Соревнования прошли в Биаррице, Франция, с 9 по 15 июля.

Первым номером посева в одиночном соревновании стала Полин Пармантье (№ 70 в мире на тот момент).

Одиночный разряд

Первые раунды

Секция 1

Секция 2

Финал

Факты 
 Ромина Опранди выигрывает 1й титул в сезоне и 21й за карьеру в туре федерации.
 Мэнди Минелла уступает свой 2й финал в сезоне и 8й за карьеру в туре федерации.

Парный разряд

Факты 
 Северин Бельтрам выигрывает 3й титул в сезоне и 8й за карьеру в туре федерации.
 Лора Торп выигрывает 5й титул в сезоне и 9й за карьеру в туре федерации.

Ссылки 
 Официальный сайт

См. также 
 Open GDF Suez de Biarritz

 Цикл женских турниров ITF 2012

 Портал: Теннис

Франция
Спорт во Франции в 2012 году
Июль 2012 года
2012